

Cinéma 

 Infinity est un film américain réalisé par Alex Gelman en 1991 ;
 Infinity est un film américain réalisé par Matthew Broderick en 1996.

Littérature 
 Infinity Science Fiction, également connu sous son nom abrégé : Infinity, est un magazine de science-fiction.

Musique

Label 

 Infinity Recordings est un label britannique spécialisé dans l'UK Hardcore ;
 Infinity Records est un label américain, filiale de MCA Records.

Groupe 

 Infinity est un groupe d'Eurodance norvégien.

Chanson 

 Infinity est un titre de Klaas & Guru Josh ;
 Infinity est une chanson de Mariah Carey ;
 Infinity est un single de Girl Next Door sorti en 2009 ;
 Infinity est un single d'Infinty Ink sorti en 2012.

Album 

 Infinity est un album de Journey sorti en 1978 ;
 Infinity est un album de Lee Morgan sorti en 1980 ;
 Infinity est un album de McCoy Tyner sorti en 1995 ;
 Infinity est un album de End of Green sorti en 1996 ;
 Infinity est un album de Devin Townsend sorti en 1998 ;
 Infinity est un album de Deep Obsession sorti en 1999 ;
 Infinity est un album de Plavi orkestar sorti en 1999 ;
 Infinity est un album de Trout Fishing in America sorti en 2001 ;
 Infinity est un album de K-Space sorti en 2008 ;
 Infinity est un album de Crematory sorti en 2010 ;
  est un album de Charice Pempengco sorti en 2011 ;
 Infinity est un album de Yann Tiersen sorti en 2014 ;
 Infinity est un album (EP) du groupe de pop rock américain Against the Current sorti en 2014 .

Divers 
 Infinity Broadcasting Corporation est une station de radio.
 L'Infinity est un paquebot (voir Millennium).
 Infinity est une marque d'enceintes audio du groupe Harman International.
 Infinity est un jeu de figurines d'escarmouches futuriste créé par l'entreprise espagnole Corvus Belli.
 Infinity est jeu massivement multijoueur en cours de développement.
 Infinity, une sculpture abstraite, conçue par  et créée par  située à Washington, États-Unis
 Infinity, un jeu vidéo
 Infinity, une série de jeux vidéo.

Voir aussi 
 Infiniti, constructeur automobile japonais, filiale de Nissan